

Architettura 
 Castello di Saumur – castello posto alla confluenza del fiume Thouet nella Loira, nella città omonima

Geografia 
 Francia
 Arrondissement di Saumur – arrondissement dipartimentale nel dipartimento del Maine e Loira
 Cantone di Saumur – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Saumur
 Saumur – comune nella regione dei Paesi della Loira

Persone 
 Geneviève Saumur – nuotatrice olimpionica canadese

Altro 
 Académie de Saumur – università ugonotta francese fondata nel 1593 e soppressa nel 1685
 Battaglia di Saumur – scontro delle Guerre di Vandea avvenuto nel 1793 tra esercito repubblicano francese e esercito cattolico e reale